Kumozu (jap. ) bezeichnet:
 einen japanischen Fluss: Kumozu (Fluss)
 ein japanisches Lehen: Kumozu (Han)